

Patronyme
 Henri Paul Gustave Marie de Gonfréville (1897-1976), général français.

Toponymie
 Gonfreville est une commune française, située dans le département de la Manche en région Normandie,
 Gonfreville-l'Orcher est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en Normandie.
 Gonfreville-Caillot est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime